Gildo Montenegro é arquiteto e foi professor dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Desenho Industrial da UFPE. É também escritor de livros técnicos de arquitetura e urbanismo.

Seu pensamento atual está direcionado ao desenvolvimento da mente, cérebro, neurociências, inteligência intuitiva, capacidades mentais, aprendizagem, intuição e criatividade.

Bibliografia 
 Desenho Arquitetônico - Editora: Edgard Blucher - ISBN 8521202911
 A Invenção do Projeto - Editora: Edgard Blucher - ISBN 8521200072
 A Perspectiva dos Profissionais - Editora: Edgard Blucher - ISBN 852120115x
 Geometria Descritiva - vol. 1 - Editora: Edgard Blucher - ISBN 8521201923
 Ventilação e Cobertas - Editora: Edgard Blucher - ISBN 8521200811
 Inteligência Visual e 3-D - Editora: Edgard Blucher  - ISBN 8521203594
 Habilidades espaciais: Exercícios para o despertar
 Desenho de Projeto - Editora: Edgard Blucher - (2007) - ISBN 9788521204268

Arquitetos do Brasil
Autores de livros didáticos do Brasil
Professores da Universidade Federal de Pernambuco